Berényi István (18. század) római katolikus pap, egyházi író
Berényi István (1934) Széchenyi-díjas geográfus